Metacyclops dengizicus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1900 roku na podstawie prac naukowych rosyjskiego biologa Władimira Wasiliewicza Lepieszkina.

Przypisy 

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1900 roku